Дивчибаре () — городской посёлок в Сербии в общине Валево в Колубарском округе на горе Малжен. Согласно переписи населения 2011 года, проживал 141 человек.

География 
Мальен принадлежит к рудным горам и относится к динарской горной системе на северо-западе Сербии. Он характеризуется специфическим рельефом, который обеспечил благоприятные климатические характеристики, а также разнообразной и специфической флорой и фауной. Город находится в центральной части Мальена. Высоты, которые окружают Дивчибаре, защищают их от ветров и обеспечивают вид на части массива Мальен, а также на более близкие и дальнейшие окрестности.

История

Литература 
 
 Анализа биолошког спектра флоре Дивчибара / Ивана Поповић, Драгица Обратов-Петковић. - Граф. прикази. - Библиографија: стр. 153. - У: Гласник Шумарског факултета. - -{ISSN}- 0353-4537. - Бр. 93 (2006), стр. 143-154.
 Упоредна анализа особина земљишта и надземне биомасе биљака ливадских заједница Poo molinieri-Plantaginetum holestei и Koelerietum montanae на Маљену (Дивчибаре) / Ранка Поповић и Ковинка Стефановић. - Библиографија: стр. 66. - У: Гласник Института за ботанику и ботаничке баште Универзитета у Београду. - -{ISSN}- 0351-1588. - Год. 23 (1989), стр. 57-67.

Ссылки 
 Дивчибаре
 Црква Светог Пантелејмона Виртуелна шетња кроз Цркву Светог Пантелејмона
 
 

Населённые пункты Сербии
Населённые пункты общины Валево